Станция имеет две островных платформы и четыре пути, как и многие экспресс-станции. Необычно то, что к западной платформе экспрессы прибывают по внешнему пути, а локальные — по внутреннему. Это сделано для того, чтобы избежать пересечения с линией Куинс-бульвара, которая идёт севернее и перпендикулярно линии Шестой авеню. К югу от станции пути южного направления «меняются местами» — экспресс-путь проходит над локальным, таким образом нормализуя стандартное движение по линии.

К северу от станции линия разветвляется на три. Экспресс-пути поворачивают на запад, проходя через станцию Седьмая авеню с пересадкой на линию Куинс-бульвара (). Локальные пути поворачивают на восток, сливаясь с противоположным направлением линии Куинс-бульвара (). Кроме того, в 1968 году было построено продолжение прямо на север, на которое можно попасть со всех путей ().

Станция имеет 14 выходов в город, не считая выходов через Рокфеллер-центр. Имеются выходы к перекрёсткам 47-й, 48-й, 49-й и 50-й улиц c 6-й авеню. Станция расположена близко к поверхности земли, поэтому выход осуществляется через систему лестниц. Станция оборудована лифтами, что позволяет её использовать пассажирам-инвалидам. Станция отделана мозаикой.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 47th—50th Streets/Rockefeller Center
 Station Reporter — B Train
 50th Street entrance from Google Maps Street View
 49th Street entrance from Google Maps Street View
 48th Street entrance from Google Maps Street View
 47th Street entrance from Google Maps Street View